Pécout est un patronyme porté notamment par :

 Christelle Pécout (née en 1976), dessinatrice de bande dessinée française ;
 Éric Pécout (né en 1956), footballeur international ;
 Gilles Pécout (né en 1961), historien français, spécialiste de l'Italie du  ;
 Roland Pécout (né en 1949), poète et écrivain occitan ;
 Thierry Pécout (né en 1967), historien médiéviste français.

Homonymie de patronyme